Glassman ist der Familien- bzw. Geburtsname von:

 Bernard Glassman (1939–2018), US-Zenmeister
 Gary Glassman, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Greg Glassman (* 1977), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Kubec Glasmon (1897–1938), deutschamerikanischer Drehbuchautor
 Joyce Johnson (* 1935), US-Schriftstellerin
 Sidney Frederick Glassman (* 1919), nordamerikanischer Botaniker

Siehe auch:
 Glassmann
 Glasman